Пратик Баббар (; род. 28 ноября 1986 года, Бомбей) — индийский .

Биография 
Пратик родился в городе Бомбей в семье актёра Раджа Баббара и его второй жены, актрисы Смиты Патиль, которая вскоре умерла от осложнении после родов. Пратик вырос здесь же у бабушки по материнской линии. Его мачехой является первая жена его отца, Надира Баббар. Пратик также имеет сводного брата Арью и сестру Джухи, которые тоже стали актёрами.

Пратик начал карьеру как ассистент режиссёра по рекламе Прахлада Каккара. В течение этого времени Баббар снимался в рекламных роликах для нескольких компаний, включая KitKat.

Баббар дебютировал в романтической комедии производства Аамир Хана  вместе с Имраном Ханом и Женелией Д’Суза. Фильм имел коммерческий успех, а за роль он получил специальный приз жюри.

Через три года вышли несколько фильмов с его участием: «Дневники Мумбая», который имел коммерческий успех и положительную оценку критиков; Dum Maro Dum с Абхишеком Баччаном в главной роли, также имел коммерческий успех; провалившийся в прокате Aarakshan; имевший коммерческий успех My Friend Pinto, где он сыграл в паре с Калки Кёклен. В 2012 году вышел фильм Ekk Deewana Tha, являвшийся ремейком успешного тамильского фильма, но провалившийся в прокате. Через год вышел ещё один фильм Issaq, где он снялся в паре с дебютанткой Амирой Дастур, но фильм также провалился в прокате. В 2015 году вышел фильм Umrika, в котором он сыграл главную роль и получил положительную оценку зрителей.

В 2018 году вышел фильм Baaghi 2 с Тайгером Шроффом в главной роли, где Пратик впервые в своей карьере сыграл роль антагониста. Фильм, несмотря на негативную оценку критиков, имел коммерческий успех.

Фильмография

Примечания